Jocelyn Caron est une personnalité politique québécoise, auteur et actuel président du Parti québécois.

Biographie 
Jocelyn Caron milite au début des années 2000 à l'association étudiante du Cégep Édouard-Montpetit.

De 2009 à 2011, il étudie à l'École nationale d'administration en France.

En 2013, il publie Choisir le progrès national

En 2017, il devient secrétaire du Parti québécois et se présente à l'élection de 2018 dans la circonscription de Laval-des-Rapides. En 2021, il devient président du Parti québécois. Il se présente dans la circonscription de Nelligan à l'élection de 2022.

Résultats électoraux

Publications

Références

Voir aussi 
 Parti québécois

Parti québécois
Personnalité politique québécoise au provincial